Vardanes is de naam van twee koningen van de Parthen:
Vardanes I (38-47)
Vardanes II (55-58)